Bebek Imre, vránai perjel (1403-ig)
 Bebek Imre, horvát–szlavón–dalmát bán (1380–1383), kétszer erdélyi vajda (1392–1393)
 Bebek Imre, erdélyi vajda 1446–1448 között
 Bebek Imre, Izabella királyné megbízottja 1540-től